Dobre kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Dobër, ort, Shkodër prefektur,

Tjeckien 

 Dobré, ort, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar